Saint-Gorgon (Morbihan)
Saint-Gorgon (Vosges)
ook:
Saint-Gorgon-Main,  Doubs